

Cinema
I tre marmittoni - Roba da matti (Soup to Nuts) – film statunitense del 1930 diretto da Benjamin Stoloff
Roba da matti (The Good Humor Man) – film statunitense del 1950 diretto da Lloyd Bacon
Roba da matti (Madhouse) – film statunitense del 1990 diretto da Tom Ropelewski

Letteratura
Roba da matti (You'd be surprised) – romanzo del 1940 di Peter Cheyney

Televisione
Roba da matti  – programma televisivo condotto da Gerry Scotti e trasmesso su Italia 1 nel 1989